U7 oder U 7 steht für:
 Udet U 7, deutsches Flugzeug der Udet Flugzeugbau
 Air Uganda (IATA-Code), ehemalige ostafrikanische Fluggesellschaft
 Beijing U7, eine chinesische Limousine
 Luxgen U7, ein taiwanesisches Sport Utility Vehicle
 eine Kindervorsorgeuntersuchung, siehe Kindervorsorgeuntersuchung #Die einzelnen Untersuchungen

U7 bezeichnet folgende U-Bahn-Linien:
 U-Bahn-Linie U7 (Berlin)
 U-Bahn-Linie 7 (Frankfurt), siehe U-Bahn-Strecke C (Frankfurt am Main)
 U-Bahn-Linie 7 (München), siehe U-Bahn München #Linie U7

U 7 ist der Name folgender U-Boote:
 SM U 7, U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 U 7 (Kriegsmarine), U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 U 7 (Bundeswehr), U-Boot der Deutschen Marine, siehe U-Boot-Klasse 205 #U 4 bis U 8

Siehe auch:
 U07
 Ultima VII: The Black Gate

U7